Micah Lincoln Richards () este un fotbalist englez, care joacă la echipa Aston Villa. Un fundaș dreapta puternic, debutează în naționala Angliei în noiembrie 2006. A fost cel mai tânăr apărător englez convocat la echipa Angliei, pentru care a jucat până în prezent în 13 meciuri. A jucat în echipa Marii Britanii la turneul de fotbal de la Jocurile Olimpice de vară din 2012.

Palmares
Manchester City
Premier League: 2011–12
 Community Shield: 2012–13
FA Cup: 2010–11

Cariera internațională

Goluri internaționale

Statistici de club

Referințe

Legături externe

Site-ul oficial al lui Micah Richards
Micah Richards  la Manchester City F.C.

 

Nașteri în 1988
Fotbaliști englezi
Englezi în viață
Fotbaliști ai Manchester City FC
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2012